Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 1998 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Спартак (Москва)

ЦСКА (Москва)

Локомотив (Москва)

Ротор (Волгоград)

Зенит (Санкт-Петербург)

Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)

Уралан (Элиста)

Алания (Владикавказ)

Динамо (Москва)

Черноморец (Новороссийск)

Торпедо (Москва)

Крылья Советов (Самара)

Жемчужина (Сочи)

Шинник (Ярославль)

Балтика (Калининград)

Тюмень

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Ссылки 
 Статистика команд на сайте 100 бомбардиров
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам